Terra Natura (Múrcia). zoològic que hi ha a Múrcia.
 Terra Natura (Benidorm). Parc temàtic de Benidorm.